Bernicat ist der Familienname folgender Personen:

 Firmin Bernicat (1842–1883), französischer Komponist
 Marcia Bernicat (* 1953), US-amerikanische Diplomatin